Tonea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Tonea (Alba), Dorf im Kreis Alba
Tonea (Călărași), Dorf im Kreis Călărași